Andersson se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Bengt Lennart Andersson
 Maria A. Andersson
 Nils Johan Andersson